Libon ist

 ein antiker griechischer Dichter, siehe Libon (Dichter)
 ein antiker griechischer Architekt, siehe Libon von Elis
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Albay, Philippinen, siehe Libon (Albay)
 der Familienname des französischen Komponisten und Geigenvirtuosen Philippe Libon (1775–1838)

Liboń ist der sorbische Name des Dörfchens Liebon im Landkreis Bautzen.